HMS Emperor (, «Імператор») — назва бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Emperor — парова шхуна, збудована у 1857 році лоя ВМС Японії, де отримала назву «Банрю».
 HMS Emperor — ескортний авіаносець часів Другої світової війни типу «Касабланка», збудований у США для ВМС Великої Британії, але залишений у складі ВМС США. Спочатку мав назву «Nassuk Bay», але згодом був перейменований на USS Solomons (CVE-67).
 HMS Emperor (D98) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни «USS Pybus (CVE-34)» типу «Боуг». Переданий ВМС Великої Британії за програмою ленд-лізу, де отримав назву «HMS Emperor».

Кораблі ВМС Великої Британії